Тімеа Бачинскі і Крістіна Барруа були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Мона Бартель і Лаура Зігемунд виграли титул, у фіналі перемігши пару Анабель Медіна Гаррігес і Аранча Парра Сантонха з рахунком 6–2, 7–6(7–2).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

2015
BGL Luxembourg Open, парний розряд
2015 у люксембурзькому спорті